Pojem Klučov je nejednoznačný a může označovat jména následujících obcí:

 Klučov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Klučov (okres Kolín) – obec v okrese Kolín

Externí odkazy